Żółw Touche i Dum Dum lub Tuptusiu w drogę (ang. Touché Turtle and Dum Dum). Serial stworzony przez wytwórnię Hanna-Barbera.

Touche to mały, niezwykle szybki i sprawny żółw, noszący zawsze szpadę, znakomity szermierz (stąd jego francuskie imię Touche, co oznacza trafienie szermiercze). Gdy rusza do akcji, rzuca okrzyk Touché Away! Dum Dum to jego przyjaciel i pomocnik, a właściwie giermek: sympatyczny, ospały pies, którego głównym zadaniem jest pomóc żółwiowi w przypadku, gdyby ktoś przewrócił go skorupą do dołu, bo wtedy żółw sam nie zdoła wstać.

Spis Odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1962
Seriale telewizyjne zakończone w 1963
Filmy o żółwiach